Demetrio Paleólogo (en griego Δημήτριος Παλαιολόγος, Dēmētrios Palaiologos) (1407–1470), fue déspota de Morea de facto entre 1436 y 1438 y entre 1451 y 1460 pero de jure de 1438 a 1451. Había sido también gobernador de Lemnos (1422 - 1440), y de Mesembria (1440 - 1451). Fue el pretendiente legítimo al trono bizantino después de 1453, al menos antes de su deserción en favor del Imperio otomano en 1460. Demetrio Paleólogo era uno de los hijos del emperador bizantino Manuel II Paleólogo y de Helena Dragaš.

Su padre le entregó el gobierno de Lemnos en 1422, pero sus ambiciones eran más importantes. Marchó entonces a la corte del emperador romano germánico, Segismundo. Finalmente, regresó a Lemnos en 1425.

Acompañó a su hermano, Juan VIII Paleólogo a Florencia para el Concilio de Basilea-Ferrara-Florencia-Roma en 1437. Este concilio intentó un acercamiento entre los ortodoxos y los católicos. Demetrio Paleólogo, que se oponía a ello, volvió a Grecia en 1439. Por haber vuelto sin el acuerdo del emperador, debió devolver Lemnos. Se le otorgó un nuevo cargo, en Mesembria en el mar Negro en 1440.

En 1442, firmó una alianza con los otomanos. En 1449, el nuevo emperador, Constantino XI Paleólogo, le concedió el Despotado de Morea para alejarlo de la capital.

Después de la caída de Constantinopla, Morea fue el último enclave bizantino no conquistado. Los Cantacucenos intentaron asumir el control. Se desencadenó una guerra de la que salieron triunfantes los Paleólogos, antes de trabar un nuevo enfrentamiento entre Demetrio y su hermano Tomás. Demetrio llamó en su ayuda al sultán otomano y a cambio le dio Mistra.

Después de acabar la conquista turca, fue a Adrianópolis con el sultán, que le otorgó en usufructo las islas de Imbros y Lemnos, así como una parte de Samotracia y Tasos, mediado la entrega de un tributo de 3.000 piezas de oro. En 1467, cayó en desgracia y fue exiliado en Didimótica, donde murió en 1470 después de haber adquirido el hábito monástico bajo el nombre de «David».

Su esposa, Teodora, falleció unas semanas después de él. Tuvieron sólo una hija, Elena, muerta antes de 1473.

Ancestros 
Ancestros de Demetrio Paleólogo

Enlaces externos 

Déspotas de Morea
Dinastía de los Paleólogos